Сантијагито има више значења:

 Сантијагито (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сантијагито (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сантијагито (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сантијагито (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сантијагито (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантијагито (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантијагито, Сантијагито де Веласкез (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантијагито (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сантијагито (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сантијагито (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сантијагито (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијагито (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијагито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику